Glazunov, apellido ruso, puede referirse a:

 Aleksandr Glazunov (1865-1936); compositor, director de orquesta y maestro de música ruso. 
 Ilyá Glazunov (1930-2017); pintor ruso de la corriente del realismo soviético.
 Víktor Glazunov, famoso comentarista de Radio Moscú en los años 1970s. 
 Judózhnik Ilyá Glazunov, un documental soviético de 1976.
 (3616) Glazunov, asteroide descubierto en 1984 por la astrónoma Lyudmila Zhuravlyova.